Ілкка Ганскі — фінський науковець.
 «Ґоґодзи Ґанскі» (також «ҐоҐоДзИ Ґанскі») — музичний гурт з Івано-Франківська.